Pessoa ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Pessoa (1919–1985), portugiesischer Architekt
 Ana Pessoa Pinto (* 1956), osttimoresische Generalstaatsanwältin und Politikerin
 António Botelho Homem Bernardes Pessoa (1749–1810), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Ciro Pessoa (1957–2020), brasilianischer Rocksänger und Komponist
 Emiliano Pessoa (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa (1865–1942), brasilianischer Politiker und von 1919 bis 1922 Präsident von Brasilien
 Fernando Pessoa (1888–1935), portugiesischer Dichter und Schriftsteller
 João Pessoa Cavalcânti de Albuquerque (1878–1930), brasilianischer Politiker
 José Bento Pessoa (1874–1954), portugiesischer Radrennfahrer
 Luiz Pessoa, Neurowissenschaftler, Direktor des Maryland Neuroimaging Center
 Manuel Sá Pessoa (* 1980), portugiesischer Schauspieler
 Marta Pessoa (* 1974), portugiesische Filmregisseurin, Kamerafrau und Filmproduzentin
 Mayssa Pessoa (* 1984), brasilianische Handballerin
 Nelson Pessoa (* 1935), brasilianischer Springreiter und Vater von Rodrigo Pessoa
 Oswaldo Frota-Pessoa (1917–2010), brasilianischer Biologe
 Regina Pessoa (* 1969), portugiesische Animationsfilm-Regisseurin
 Rodrigo Pessoa (* 1972), brasilianischer Springreiter

Siehe auch:
 Edgard Pessoa, brasilianischer Automobilhersteller
 Pessoa (Zeitschrift), brasilianische Online-Literaturzeitschrift, 2010 ff.